Spojení písmen M a číslice 51 může mít různé významy:

 Messier 51 –  spirální galaxie v souhvězdí Honicích psů, známá jako Vírová galaxie
 Dálnice M51 (Maďarsko) – rychlostní silnice v Maďarsku